Arthur Lee peut désigner :
 Arthur Lee (1740-1792), envoyé américain en France ;
 Arthur Lee,  Lee of Fareham (1868-1947), soldat et diplomate britannique ;
 Arthur Lee (1945-2006), musicien américain de rock psychédélique ;
 Arthur Lee (né en 1977), joueur de basket-ball américain né européen.